Список аэропортов штата Северная Дакота Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Бисмарк
| BIS
| BIS
| KBIS
| Муниципальный аэропорт Бисмарк
| PR
| align=right | 181,032 

|- valign=top
| Фарго
| FAR
| FAR
| KFAR
| Hector International Airport
| PR
| align=right | 307,947 

|- valign=top
| Гранд-Форкс
| GFK
| GFK
| KGFK
| Международный аэропорт Гранд-Форкс
| PR
| align=right | 86,353 

|- valign=top
| Майнот
| MOT
| MOT
| KMOT
| Международный аэропорт Майнот
| PR
| align=right | 75,013 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Девилс-Лейк
| DVL
| DVL
| KDVL
| Региональный аэропорт Девилс-Лейк (Аэропорт Нок-Филд)
| CS
| align=right | 3,347 

|- valign=top
| Диккинсон
| DIK
| DIK
| KDIK
| Региональный аэропорт имени Теодора Рузвельта
| CS
| align=right | 5,604 

|- valign=top
| Уиллистон
| ISN
| ISN
| KISN
| Муниципальный аэропорт Слоулин-Филд
| CS
| align=right | 6,455 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Бич
| 20U
|
|
| Аэропорт Бич
| GA
|

|- valign=top
| Ботино
| D09
|
|
| Муниципальный аэропорт Ботино
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Боумен
| BPP
| BWM
| KBPP
| Муниципальный аэропорт Боумен
| GA
|

|- valign=top
| Кэнду
| 9D7
|
|
| Муниципальный аэропорт Кэнду
| GA
|

|- valign=top
| Каррингтон
| 46D
|
|
| Муниципальный аэропорт Каррингтон
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Касселтон
| 5N8
|
|
| Региональный аэропорт Касселтон имени Роберта Миллера
| GA
|

|- valign=top
| Кавальер
| 2C8
|
|
| Муниципальный аэропорт Кавальер
| GA
|

|- valign=top
| Куперстаун
| S32
|
|
| Муниципальный аэропорт Куперстаун
| GA
|

|- valign=top
| Кросби
| D50
|
|
| Муниципальный аэропорт Кросби
| GA
|

|- valign=top
| Дансейт
| S28
|
|
| Международный аэропорт Пис-Гарден
| GA
|

|- valign=top
| Иджели
| 51D
|
|
| Муниципальный аэропорт Иджели
| GA
|

|- valign=top
| Ellendale
| 4E7
|
|
| Ellendale Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Fort Yates
| Y27
|
|
| Standing Rock Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гаррисон
| D05
|
|
| Муниципальный аэропорт Гаррисон
| GA
|

|- valign=top
| Glen Ullin
| D57
|
|
| Glen Ullin Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grafton
| GAF
| 
| KGAF
| Grafton Municipal Airport (Hutson Field)
| GA
|

|- valign=top
| Гуиннер
| GWR
| GWR
| KGWR
| Аэропорт Гуиннер (Аэропорт Гуиннер имени Роджера Мелро)
| GA
| align=right | 804 

|- valign=top
| Harvey
| 5H4
|
|
| Harvey Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хазен
| HZE
| 
| KHZE
| Региональный аэропорт округа Мерсер
| GA
|

|- valign=top
| Хеттингер
| HEI
| 
| KHEI
| Муниципальный аэропорт Хеттингер
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Hillsboro
| 3H4
|
|
| Hillsboro Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джеймстаун
| JMS
| JMS
| KJMS
| Региональный аэропорт Джеймстаун
| GA 
| align=right | 2,386 

|- valign=top
| Kenmare
| 7K5
|
|
| Kenmare Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kindred
| K74
|
|
| Hamry Field
| GA
|

|- valign=top
| LaMoure
| 4F9
|
|
| LaMoure Rott Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lakota
| 5L0
|
|
| Lakota Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лэнгдон
| D55
|
|
| Аэропорт Робертсон-Филд
| GA
|

|- valign=top
| Linton
| 7L2
|
|
| Linton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lisbon
| 6L3
|
|
| Lisbon Municipal Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Mandan
| Y19
|
|
| Mandan Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mohall
| HBC
| 
| KHBC
| Mohall Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mott
| 3P3
|
|
| Mott Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Northwood
| 4V4
|
|
| Northwood Municipal Airport (Vince Field)
| GA
|

|- valign=top
| Оукс
| 2D5
|
|
| Муниципальный аэропорт Оукс
| GA
|

|- valign=top
| Park River
| Y37
|
|
| Park River Airport (W.C. Skjerven Field)
| GA
|

|- valign=top
| Parshall
| Y74
|
|
| Parshall-Hankins Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Pembina
| PMB
| PMB
| KPMB
| Pembina Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rolla
| 06D
|
|
| Rolla Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rugby
| RUG
| 
| KRUG
| Rugby Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stanley
| 08D
|
|
| Stanley Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tioga
| D60
| VEX
|
| Tioga Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Valley City
| 6D8
|
|
| Barnes County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уохпетон
| BWP
| WAH
| KBWP
| Аэропорт Уохпетон имени Харри Штерна
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Walhalla
| 96D
|
|
| Walhalla Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уошберн
| 5C8
|
|
| Муниципальный аэропорт Уошберн
| GA
|

|- valign=top
| Watford City
| S25
|
|
| Watford City Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Артур
| 1A2
|
|
| Аэропорт Артур
|
|

|- valign=top
| Ashley
| ASY
| ASY
| KASY
| Ashley Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Beulah
| 95D
|
|
| Beulah Airport
|
|

|- valign=top
| Боубеллс
| 5B4
|
|
| Муниципальный аэропорт Боубеллс
|
|

|- valign=top
| Колумбус
| D49
|
|
| Муниципальный аэропорт Колумбус
|
|

|- valign=top
| Drayton
| D29
|
|
| Drayton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Elgin
| Y71
|
|
| Elgin Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Enderlin
| 5N4
|
|
| Sky Haven Airport
|
|

|- valign=top
| Fargo
| D54
|
|
| West Fargo Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Fessenden
| D24
|
|
| Fessenden Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Gackle
| 9G9
|
|
| Gackle Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Grenora
| 7N6
|
|
| Grenora Centennial Airport
|
|

|- valign=top
| Hazelton
| 6H8
|
|
| Hazelton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Killdeer
| 9Y1
|
|
| Weydahl Field
|
|

|- valign=top
| Kulm
| 5K9
|
|
| Pruetz Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Larimore
| 2L1
|
|
| Larimore Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Leeds
| D31
|
|
| Leeds Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lidgerwood
| 4N4
|
|
| Lidgerwood Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Maddock
| 6D3
|
|
| Maddock Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Mayville
| D56
|
|
| Mayville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Мак-Класки
| 7G2
|
|
| Муниципальный аэропорт Мак-Класки
|
|

|- valign=top
| McVille
| 8M6
|
|
| McVille Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Milnor
| 4R6
|
|
| Milnor Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Minto
| D06
|
|
| Minto Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Napoleon
| 5B5
|
|
| Napoleon Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| New Rockford
| 8J7
|
|
| Tomlinson Field
|
|

|- valign=top
| New Town
| 05D
|
|
| New Town Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Page
| 64G
|
|
| Page Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Plaza
| Y99
|
|
| Trulson Field
|
|

|- valign=top
| Richardton
| 4E8
|
|
| Richardton Airport
|
|

|- valign=top
| Riverdale
| 37N
|
|
| Garrison Dam Recreational Airpark
|
|

|- valign=top
| Rolette
| 2H9
|
|
| Rolette Airport
|
|

|- valign=top
| St. Thomas
| 4S5
|
|
| St. Thomas Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Towner
| D61
|
|
| Towner Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Тёртл-Лейк
| 91N
|
|
| Муниципальный аэропорт Тёртл-Лейк
|
|

|- valign=top
| Westhope
| D64
|
|
| Westhope Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Wishek
| 6L5
|
|
| Wishek Municipal Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Grand Forks
| RDR
| RDR
| KRDR
| Grand Forks Air Force Base
|
| align=right | 133 

|- valign=top
| Minot
| MIB
| MIB
| KMIB
| Minot Air Force Base
|
| align=right | 390 

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 North Dakota Aeronautics Commission: Airport Database

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in North Dakota — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: North Dakota

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Северная Дакота:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Северная Дакота
Аэропорты